Radio 6 ist der Name folgender Hörfunksender:

 BBC Radio 6 Music, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in Großbritannien
 öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in den Niederlanden, siehe NPO Soul & Jazz

Radio 6 steht außer dem für:
 Radio 6 (Satellit), sowjetischer Amateurfunksatellit